Tapert ist der Familienname folgender Personen:

 Maggie Tapert (* 1947), US-amerikanisch-schweizerische Expertin für weibliche Sexualität
 Robert G. Tapert (* 1955), US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent, Drehbuchautor, Regisseur und Schauspieler

Siehe auch:
 Tappert (Begriffsklärung)